Hidayat steht für:

 Hidayat (Gilan), persischer Khan 
 (12176) Hidayat, Asteroid des Hauptgürtels 

Hidayat ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan Ali Kamal Hidayat Nasr ul-Mulk, iranischer Diplomat 

 Ismail Risky Hidayat (* 1993), indonesischer Badmintonspieler 

 Taufik Hidayat (* 1981), indonesischer Badmintonspieler
 Taufik Hidayat (Fußballspieler) (* 1993), indonesischer Fußballspieler 
 Ullah Hidayat (* 1984), pakistanischer Fußballschiedsrichter 

Siehe auch:
 Hidayat Ullah